Ниже представлен список городов Бенина в алфавитном порядке:

Десять крупнейших городов Бенина

Ссылки 
 Benin: largest cities and towns and statistics of their population World Gazetteer 

 
Списки:Бенин
Бенин